DLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dalian (Cina)
 Downloadable content – contenuto extra scaricabile per un videogioco
 Direct Lift Control – sistema di controllo in aeronautica